Jazān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Jozmān, vattendrag, 
 Chazān, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar